Hayti kan syfta på:

 Hayti, South Dakota – administrativ huvudort i Hamlin County
 Hayti, Missouri – en ort i Pemiscot County, Missouri
 Koudyet El Hayti – en kulle i Marocko